Itatibense – abitanti di Itatiba do Sul
Itatibense – abitanti di Itatiba